Tóth Bendegúz (1993–) magyar vízilabdázó
Tóth Bendegúz (1997–2020) magyar birkózó